Manggarai (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Manggarai (regentschap), een regentschap in Oost-Nusa Tenggara (Indonesië)
Manggarai (volk), een volk in Oost-Nusa Tenggara (Indonesië)
Manggarai (Jakarta), een wijk in Jakarta (Indonesië)
Station Manggarai, een treinstation in Jakarta (Indonesië)

Zie ook
Manggarai Barat
Manggari